Les Petits Enfants du siècle peut désigner :
 Les Petits Enfants du siècle, un roman de Christiane Rochefort paru en 1961 ;
 Les Petits Enfants du siècle, un téléfilm de Michel Favart diffusé en 1974 et adapté du précédent.